Raspail (metrostation), een metrostation in Parijs¨
 Raspailpark, een park in Ukkel, vernoemd naar François-Vincent Raspail

Personen met de achternaam Raspail
François-Vincent Raspail (1794-1878), een Franse scheikundige en politicus
Jean Raspail (1925–2020), een Franse schrijver